Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Hieronim Gwiazdomorski – polski wojskowy
 Jan Gwiazdomorski – polski lekarz
 Jan Gwiazdomorski – polski prawnik